

Села:
 Гракове — Харківська область, Куп'янський район
 Гракове — Харківська область, Чугуївський район
Залізниця:
 Гракове — залізнична станція стикування Куп'янської дирекції Південної залізниці
Заказник:
 Гракове — гідрологічний заказник у Полтавській області

Гракове — село, Вітебська область, Бешенковицький район